

Cinema 
 Spooked – film del 2004 diretto da Geoff Murphy

Musica 
 Spooked – album dei Pretty Maids del 1997
 Spooked – album di Robyn Hitchcock del 2004

Pagine correlate 
 Spook